Die Dammvorstadt ist
 eine Siedlung in Berlin-Köpenick, siehe Dammvorstadt (Köpenick)
 ein ehemaliger Ortsteil von Frankfurt (Oder), heute polnisch Słubice